Аероп (или Аэроп):

 Аэроп I — македонский царь, правивший в VI веке до н. э.
 Аэроп II — македонский царь, правивший в 396—393 годах до н. э.
 Аэроп (военачальник) — македонский военачальник
 Аероп (сын Кефея) — мифический царь Тегеи.